Цин:

Китай 
Цин (Qing) — ряд омонимичных в кириллической записи терминов и собственных имён китайского происхождения:

 Династия Цин или Империя Цин () — восточно-азиатская империя, возникшая в 1616 году, а на протяжении 1644—1912 годов включавшая в себя территорию современного Китая и часть современных Монголии и Средней Азии, а также одноимённая династия маньчжурского (чжурчжэньчкого) происхождения, последняя династия монархического Китая.
 Уезд Цин или Цинсянь () — уезд в городском округе Цанчжоу провинции Хэбэй КНР.
 Цин как имя-мононим правителя:
  (кит. 頃王) — 7-й царь (ван) доимперской династии Восточная Чжоу, правил в 618—613 годах до н. э.
  (кит. 齊頃公) — правитель удельного княжества Ци (времён династии Чжоу) в 598—582 годах до н. э.
  (кит. 齊頃公) — правитель удельного царства Цзинь (периода Вёсен и Осеней) в 525—512 годах до н. э.
 Фамилия Цин:
  (кит. 晴雯) — персонаж романа «Сон в Красном Тереме».
  — китайская спортсменка, легкоатлетка-параолимпийка, чемпионка Параолимпийских игр 2008 года в метании копья.
  (кит. 卿渐伟, род. 1959) — китайский политик.
 Цин () — мера площади в китайской традиционной системе мер, около 6,67 гектара.
  или «звучащий камень» — древнекитайский перкуссионный инструмент на основе подвешенного обработанного плоского камня, чаще Г-образной формы. Инструмент на основе подобранной последовательности цинов, разновидность ксилофона, известен как  и играл в своё время важную роль в придворных и храмовых ритуалах. Был заимствован корейцами у которых играл подобную же роль под названием пёнгён (편경).
  — концепция китайской, в частности, неоконфуцианской философии.

Некитайские названия 
 Цин — библейская пустыня на южной границе древней Палестины ().
 Цин () — пересыхающая река на юге Израиля.

См. также 
 Цинь